Les Kazons sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre originaire du Quadrant Delta.

Physiologie 
Les Kazons sont des humanoïdes. La plupart d'entre eux ont la peau cuivrée tandis qu'une minorité possèdent une peau sombre. Leur front est barré verticalement d'une sorte d'arête osseuse et à la différence des Humains, leurs cheveux poussent en larges paquets désordonnés.

Histoire 
Les Kazons étaient auparavant sous la domination d'une espèce nommée les Trabes dont ils se sont libérés, avant de se diviser en différentes sectes, parmi lesquelles les Oglas, les Nistrims, les Reloras ou les Oglamars. 

Le premier contact entre la Fédération et les Kazons a lieu par l'intermédiaire du vaisseau  lorsque ce dernier est projeté dans le Quadrant Delta.

Technologie 
Les Kazons ne sont pas aussi avancés technologiquement que la Fédération des planètes unies. Ils possèdent néanmoins d'énormes vaisseaux spatiaux, plus grands que les croiseurs du Dominion ou les oiseaux de proie D'Deridex romuliens, ainsi que de petites navettes.

Liens externes   
  
   
 

Espèce extraterrestre de Star Trek